Het seizoen 1954-55 was de 3e editie van de Belgische Vierde Klasse of Bevordering.  De competitie ging van start in de zomer van 1954 en eindigde in het voorjaar 1955.

KV Mol Sport, R. Scup Jette, RCS Hallois en FC Waaslandia Burcht werden kampioen en promoveerden naar Derde Klasse

Gedegradeerde teams
Voor het seizoen waren 4 teams gegradeerd uit Derde klasse 1953-54:
 R. Herve FC degradeerde na 7 seizoenen in derde klasse.
 FC Winterslag degradeerde na 12 seizoenen in derde en tweede klasse.
 K. Olse Merksem SC degradeerde na 3 seizoenen in derde klasse.
 Rupel SK degradeerde na 5 seizoenen in derde en tweede klasse.

Gepromoveerde teams
Volgende twaalf teams waren gepromoveerd uit de provinciale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Zeven clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 VV Overpelt
 KAC Betekom
 Heist FC
 Kontich FC
 KVCS Yprois
 KMSK Deinze
 R. Prayon FC
Vier clubs promoveerden na 1 seizoen terug naar nationale:
 FC Ham
 US du Centre
 FC Melen-Micheroux
 Entente Bertrigeoise
Eén club promoveerde na 7 seizoenen terug naar nationale:
 KFC Diest

Deelnemende teams
Volgende 64 ploegen speelden in het seizoen 1954-55 in Bevordering. Ze werden onderverdeeld in 4 reeksen van 16 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden Vierde Klasse

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar provinciale reeksen

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar provinciale reeksen

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar provinciale reeksen

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar provinciale reeksen

Promoverende teams
De vier kampioenen promoveerden naar Derde klasse 1954-55 op het eind van het seizoen:
 KV Mol Sport (kampioen reeks A) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 3e nationale.
 RSCUP Jette (kampioen reeks B) promoveerde na 9 seizoenen terug naar 3e nationale.
 RCS Hallois (kampioen reeks C) promoveerde na 3 seizoenen terug naar 3e nationale.
 KFC Waaslandia Burcht (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 3e nationale.

Degraderende teams
In elke reeks degradeerden de 3 laatst geëindige clubs naar de provinciale afdelingen. Volgende 12 clubs degradeerden:

S4: Onafgebroken aantal seizoenen in 4e nationale of hoger op moment van degradatie

Bronnen en voetnoten 

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4